Ectoedemia vincamajorella is een vlinder uit de familie dwergmineermotten (Nepticulidae). De wetenschappelijke naam is voor het eerst geldig gepubliceerd in 1964 door Hartig.

De soort komt voor in Europa.

Dwergmineermotten
Dier uit het Palearctisch gebied